Telefono – Dispositivo munito di un microfono e di un ricevitore
 Telefono (Apple) – Applicazione presente nei sistemi operativi iOS e watchOS
 Teléfono – singolo di Aitana del 2018